El nacimiento de Venus es un tema muy recurrente en el arte, siendo también el título que comparten diversas obras como:

El nacimiento de Venus, pintura de Sandro Botticelli.
El nacimiento de Venus, pintura de William-Adolphe Bouguereau.
El nacimiento de Venus, pintura de Alexandre Cabanel.
El nacimiento de Venus, pintura de Henri Gervex.
El nacimiento de Venus, pintura de Jean-Léon Gérôme.